Marshall University, een Amerikaanse universiteit
 Marshall (tractormerk), een Brits merk landbouwtractoren
 Marshall Amplification, een Brits merk gitaarversterkers
 Marshallgambiet, een schaakopening
 Marshallplan, een Amerikaans hulpprogramma
 Marshallproef, een proef om de verdichting van asfalt te meten
 Marshall (2017), Amerikaanse film uit 2017

Plaatsen 
 Marshall (Alaska), een stadje in de Amerikaanse staat Alaska
 Marshall (Arkansas), een stadje in de Amerikaanse staat Arkansas
 Marshall (Californië), een gehucht in de Amerikaanse staat Californië
 Marshall (Canada), een kleine plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
 Marshall (Illinois), een stadje in de Amerikaanse staat Illinois
 Marshall (Indiana), een kleine plaats in de Amerikaanse staat Indiana
 Marshall (Michigan), een stadje in de Amerikaanse staat Michigan
 Marshall (Minnesota), een stadje in de Amerikaanse staat Minnesota
 Marshall (Missouri), een stadje in de Amerikaanse staat Missouri
 Marshall (North Carolina), een kleine plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
 Marshall (Oklahoma), een kleine plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Marshall (Texas), een stad in de Amerikaanse staat Texas en de grootste plaats met deze naam
 Marshall (Wisconsin), een kleine plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Marshalleilanden, een eilandengroep en onafhankelijke staat in de Stille Oceaan

Personen 
Marshall is een Engelse achternaam; marshal (met één l) betekent "maarschalk". Naamdragers zijn:
 Alfred Marshall (1842-1924), Engels econoom
 George Marshall (generaal) (1880–1959), Amerikaans Minister van Buitenlandse zaken
 Frank Marshall (schaker) (1877-1944), Amerikaans schaker
 Frank Marshall (filmproducent) (1946), Amerikaans producer
 Frank Marshall (pianist) (1883-1959), Spaans pianist
 Jim Marshall (fotograaf) (1936-2010), Amerikaans fotograaf
 John Marshall (drummer) (1941), Brits jazzrockdrummer
 John Marshall (rechter) (1755-1835), Amerikaans staatsman en voorzitter van het Hooggerechtshof
 Thurgood Marshall (1909-1993), Amerikaanse rechter van het hooggerechtshof
 Jenna Marshall Fictief personage in de boekenreeks "Pretty Little Liars"

Zie ook 
 Marshal (doorverwijspagina)